Doftana poate fi:

 Doftana, localitate în județul Prahova, Muntenia, România
 Râul Doftana, Prahova, curs de apă, afluent al râului Prahova
 Râul Doftana, Tărlung, curs de apă, afluent al Râului Tărlung
 Închisoarea Doftana, celebră închisoare din România, situată în localitatea Telega, județul Prahova

Vezi și 
 Dofteana (dezambiguizare)

Toponime românești